Toupar peut désigner :
Toupar, la localité située dans le département de Batié au Burkina Faso
Toupar, la localité située dans le département de Legmoin au Burkina Faso

Homonymie de localités